Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Crystal Palace hebben getraind vanaf 1905 (voor zover bekend) tot op heden.

Crystal Palace FC
Crystal Palace FC